Friedrich Knolle ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Knolle (Kupferstecher) (1807–1877), deutscher Kupferstecher
 Friedrich Knolle (NS-Funktionär) (1903–1977), deutscher Buchhändler und Gaukulturwart